Curse of the Red River — дебютный полноформатный студийный альбом Barren Earth, изданный в марте 2010 года.

Об альбоме 

Curse of the Red River записан в июле-августе 2009 года в студиях Seawolf Studios и Jive Studios, которые располагаются в Хельсинки. Микширование и мастеринг провёл Дан Сванё в студии Unisound Studio, располагающейся в Эребру, Швеция. В записи альбома принял участие приглашенный музыкант Эрно Хауккала, сыгравший на флейте.

Список композиций

Участники записи 

 Микко Котамяки — вокал
 Янне Пертилля — гитара
 Сами Или-Сирнио — гитара
 Каспер Мортенсон — клавиши
 Олли-Пекка Лайне — бас-гитара
 Марко Тарвонен — ударные

Ссылки 
 Альбом на darkside.ru
 Мини-сайт в поддержку альбома

Альбомы мелодик-дэт-метала
Альбомы Финляндии
Альбомы Peaceville Records